Tatabánya beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tatabánya
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tatabánya
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tatabánya

Siehe auch:

 FC Tatabánya
 Tatabánya KC